Милавино — название населённых пунктов:

Россия 
 Милавино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Милавино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.